Пётр Петрович Владиславлев (1876, Ташкент - 1917) – контр-адмирал российского императорского флота, георгиевский кавалер.

Биография 
Окончил Морской кадетский корпус с производством 11 сентября 1895 года в чин мичмана и зачислением в 9-й флотский экипаж. 8 мая 1896 года назначен производителем гидрографических работ отдельной съемки Белого моря. 4 сентября 1898 года зачислен в Александровскую военно-юридическую академию. Спустя год отчислен от академии не окончив курс. 20 сентября 1899 года назначен младшим штурманским офицером и вахтенным начальником крейсера II ранга «Азия». 15 октября 1899 года назначен вахтенным начальником эскадренного броненосца «Император Александр II». Служил в Средиземном море. 1 января 1901 года произведен в лейтенанты. 18 сентября 1902 года прикомандирован к Главному Морскому штабу для занятий в военно-морском ученом отделе и к 14-му флотскому экипажу для довольствия. В кампанию 1903 года на пароходе «Ильмень» в должности флаг-офицера штаба командующего Соединенным отрядом обороны крейсировал в Балтийском море. 6 апреля 1903 года награжден орденом Св. Станислава III степени с мечами.

22 февраля 1904 года откомандирован от Главного Морского штаба в свой экипаж. 27 февраля 1904 года назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Громобой». Во время русско-японской войны участвовал в крейсерских операциях Владивостокского отряда крейсеров и за отличие награжден 30 мая 1904 года орденом Св. Анны III степени с мечами и бантом и 8 августа 1904 года орденом Св. Станислава II степени. Во время сражения в Корейском проливе был ранен в ногу и «за храбрость, мужество и самоотвержение, проявленные в бою Владивостокского крейсерского отряда с неприятельской эскадрой 1.8.1904» награжден орденом Св. Георгия IV степени.

19 апреля 1906 года был прикомандирован к Морскому Генеральному штабу. 24 мая того же года назначен обер-офицером Морского Генерального штаба. В кампанию 1906 года командовал миноносцем № 115. 11 июня 1907 года произведен в старшие лейтенанты. 19 ноября 1907 года назначен старшим офицером канонерской лодки «Хивинец». 6 декабря 1907 года произведен в капитан-лейтенанты. 24 июня 1908 года отчислен от должности старшего офицера. 4 сентября 1908 года прикомандирован к Морскому Генеральному штабу. 16 февраля 1909 года зачислен во 2-й флотский экипаж. 9 марта 1909 года назначен штаб-офицером Морского Генерального штаба. 12 апреля 1910 года назначен командиром эскадренного миноносца «Внушительный». 6 декабря 1910 года произведен в капитаны 2-го ранга. 1 ноября 1911 года назначен командиром эскадренного миноносца «Забайкалец».

29 сентября 1914 года назначен исправляющим должность начальника 1-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. 6 декабря 1914 года «за отличие по службе» произведен в капитаны 1-го ранга с утверждением в должности начальника дивизиона. 12 марта 1915 года награжден орденом Св. Анны II степени с мечами. 4 мая 1915 года назначен начальником 5-го дивизиона эскадренных миноносцев Балтийского флота. 8 июня 1915 года пожалован бухарским орденом Золотой Звезды I степени. 10 августа 1915 года назначен командиром крейсера «Адмирал Макаров». 22 сентября 1915 года «за совершение восемнадцати шестимесячных морских кампаний и бытность в сражениях» награжден орденом Св. Владимира IV степени с бантом. 17 октября 1915 года награжден орденом Св. Владимира III степени с мечами. 10 февраля 1916 года «за подвиги мужества и храбрости, связанные с выполнением или содействием к выполнению опасных операций имеющих большое боевое значение» награжден Георгиевским оружием. 3 августа 1916 года назначен командиром линейного корабля «Севастополь». 11 апреля 1917 года назначен командующим дивизией подводных лодок Балтийского флота. 28 июля 1917 года произведен в контр-адмиралы с утверждением в должности начальника дивизии.

Погиб при загадочных обстоятельствах на борту штабного транспорта «Тосно», стоявшего у стенки в Ганге в ночь с 5 на 6 октября 1917 года. Причинами смерти могло быть убийство либо несчастный случай. Тело обнаружено не было. Официально исключен из списков личного состава 23 декабря 1917 года, как «пропавший без вести».

Источники 
 РГАВМФ. Ф. 406. Оп.9. Д. 68. Л. 42–48.
 Сборник приказов и циркуляров о личном составе чинов флота и Морского ведомства. СПб., 1894–1917.
 Список личного состава судов флота, строевых и административных учреждений Морского ведомства. Исправлено по 11-е апреля 1916 г. Пт., 1916. стр. 119.

Литература 
 Волков С.В. Офицеры флота и Морского ведомства. Опыт мартиролога. М., 2004. С. 91;

 Пожарский А. М.  стр. 164–165.